De Erinyen, Griekse wraakgodinnen;
Furievleermuizen (Furipteridae), een familie van vleermuizen.